

Patronyme 

 Eugène de Lonlay (1815-1866), poète, romancier et chansonnier français.

Toponyme 

 Lonlay-l'Abbaye, commune française située dans le département de l'Orne en région Normandie.
 Lonlay-le-Tesson, commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie.

Autre 
 Abbaye de Lonlay, vallée de l'Égrenne.